Якуб Пото́цкий:
 Потоцкий, Якуб (ок. 1554—1613) — польский военачальник, воевода, каштелян.
 Потоцкий, Якуб (около 1481—до 1551) — польский государственный и военный деятель, основатель линии «Серебряная Пилява».
 Потоцкий, Якуб (1863—1934) — польский аристократ, магнат, меценат.